GLB1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 677 амінокислот, а молекулярна маса — 76 075.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки